Tlalnelhuayocan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Andrés Tlanehuayocan, ort, Veracruz, Tlalnelhuayocan, 
 Tlalnelhuayocan (kommun i Mexiko), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar